M-30 (Spanje)
 M-40 (Spanje)
 M-45 (Spanje)
 M-50 (Spanje)